Бурчак — топоним и фамилия:

Персоналии 
 
 Бурчак, Фёдор Степанович (1863 — не ранее 1926) — врач, государственный деятель, исполняющий обязанности киевского городского головы в 1916—1917 годах.
 Бурчак, Олег Михайлович (род. 1962) — советский украинский футболист.

Топонимы

Россия 
 Бурчак — деревня в Мглинском районе Брянской области.

Украина 
 Бурчак — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Бурчак — село, Сумский район, Сумская область.

Гидронимы 
 Бурчак — приток Остра в Черниговской области Украины.
 Бурчак — приток Гизал-Дона в Северной Осетии России.

Заказники 
 Бурчак — заказник в Бобровицком районе Черниговской области Украины.

Прочее 
 Бурчак — слабоалкогольный напиток в Чехии и Словакии.